Яребица — село в Болгарии:
 Яребица — в Кырджалийской области;
 Яребица — в Силистренской области.